Eqlīd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Eqlīd (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Eqlid (shahrestan), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar